Tiridate est le nom de trois membres de la dynastie arsacide de Parthie :
 est le frère d’ ;
 règne v. -30 à -26. ;
 règne v. 35–36.

Tiridate ou Trdat est le nom de quatre rois d’Arménie de la dynastie arsacide :
  règne en 53, de 54 à 58 et de 63 à 72 (?) ;
  règne v. 216–252 ;
  règne v. 287–298 ;
  règne v. 298–330 ;

Tiridate ou Trdat est également le nom d'un roi d'Ibérie l'antique Géorgie :
  règne v. 394-406.

Tiridate, Trdat ou Dertad est en outre le nom de deux Catholicos d'Arménie :
  ;
 .

Tiridate est aussi le nom de deux architectes :
 architecte arménien du Moyen Âge, dont l'activité se situe à la fin du  ;
 architecte, dont l'activité se déroule en France dans les .